

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Koniusza – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza 
 Koniusza – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Fredropol
 Koniusza - część wsi Donatkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka

Inne 
 Koniusza – gmina wiejska

Zobacz też 
 Koniusza (gromada)